A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 1961 foi a 13ª edição promovida pela F.I.M..

Nos anos 50, a MZ, construtora da República Democrática Alemã, começou a desenvolver um revolucionário motor a dois tempos que produzia uns incríveis 202 cv. Isto levou a que a equipe conseguisse grandes vitórias com o piloto Ernst Degner contra equipes maiores nas categorias de 50cc, 125cc e 250cc.

Em 1961, Degner recebeu uma proposta de contrato por parte da Suzuki. Ainda hoje não se sabe bem o que se passou, mas, em setembro desse ano, no fim de semana do Grande Prémio da Suécia, Degner conseguiu desertar para a República Federal Alemã com o conhecimento por detrás do motor a dois tempos da MZ. Meses depois, em novembro, o alemão mudou-se para o Japão e começou a trabalhar na oficina da Suzuki, ajudando a fabricante a desenvolver o motor a dois tempos moderno.

Calendário

Resultado das corridas

Pilotos e equipes 
Os seguintes pilotos e equipes foram inscritos para participar do Campeonato Mundial:

500cc

350cc

250cc

125cc

Classificação

500cc

350cc

250cc

125cc

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

1961